

Камське — село, Воткінський район, Удмуртія
 Камське — село, Камбарський район, Удмуртія